Onderdistrict in Indonesië
 Tempilang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bangka Barat in de provincie Banka-Billiton (Bangka-Belitung)
Plaats in Indonesië
 Tempilang (plaats), een plaats in het regentschap Bangka Barat in de provincie Banka-Billiton (Bangka-Belitung)